El término velero puede referirse:

 al velero, un barco en el cual la acción del viento sobre su aparejo constituye su forma principal de propulsión. La distinción en lo que constituye un velero y un barco varían según la región y la cultura marítima.
 al velero planeador, una aeronave sin motor.
 al velero, una persona que fabrica velas (fuente de iluminación de cera, grasa o para engrasar).